Ulica Piekarska w Bytomiu
 Ulica Piekarska w Warszawie
 Ulica Piekarska w Zabrzu

Piekarska